Epper ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Epper (1943–2010), amerikanischer Stuntman und Schauspieler
 Franz Joseph Epper (1855–1924), Schweizer Wasserbauingenieur
 Gary Epper (1944–2007), amerikanischer Stuntman und Schauspieler
 Ignaz Epper (1892–1969), Schweizer Maler
 Jeannie Epper (* 1941), amerikanische Stuntwoman und Schauspielerin
 John Epper (1906–1992), amerikanischer Stuntman und Schauspieler
 Tony Epper (1938–2012), amerikanischer Stuntman und Schauspieler
 Werner Epper (* 1960), Schweizer Berufsoffizier (Brigadier)

 Epper, Künstlername von Arthur Epperlein (1919–1995), deutscher Autor und Cartoonist
Siehe auch:
 Eppers